Iturbide kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 San José Iturbide (ort), Guanajuato, 
 Iturbide (kommun), Nuevo León, 
 Iturbide, San Miguel el Grande, ort, 
 Iturbide, Santa Cruz Itundujia, ort, 

Robotskapade Mexikoförgreningar